OÄ steht als Abkürzung für:
 Oberärztin, eine Ärztin in leitender Funktion, siehe Oberarzt

o. Ä. steht als Abkürzung für:
 oder Ähnliche
 oder Ähnliches

o. ä. steht als Abkürzung für:
 oder ähnlich

Siehe auch:

 OA
 OAE

OA